Ви́ктор Фёдорович Авченко ( — , ) — советский партийный и государственный деятель. Депутат Верховного Совета РСФСР.

Биография 
Родился  году в Приморской области. Окончил Хабаровский техникум связи, а в 1963 году — Владивостокский сельскохозяйственный техникум.

С 1938 года — в РККА, служил в подразделениях связи (Спасск-Дальний, Ворошилов (в наст. время город Уссурийск). Участник боёв на озере Хасан.

1945—? — редактор газеты «Приханкайская правда» (Спасск-Дальний).

? — 1-й секретарь Черниговского районного комитета КПСС, 1-й секретарь Хорольского районного комитета КПСС.

1961—12.1962 — заместитель председателя Исполнительного комитета Приморского краевого Совета.

12.1962—12.1964 — председатель Исполнительного комитета Приморского сельского краевого Совета.

12.1964—1972 — секретарь Приморского краевого комитета КПСС.

1972—1977 — главный государственный инспектор по закупкам и качеству сельскохозяйственных продуктов Министерства заготовок СССР по Приморскому краю. Пенсионер союзного значения.

Награды 
 Орден Ленина
 Орден «Знак Почёта» 
 Знак «Участнику Хасанских боёв»

Примечания 

 Сын Олег Авченко (р. 1942-2022) — доктор геолого-минералогических наук, заведующий лабораторией Дальневосточного геологического института ДВО РАН (Владивосток)
 Внук Василий Авченко (р. 1980) — журналист (Владивосток), автор документального романа «Правый руль» (М., Ad Marginem, 2009) и ряда других книг.
 Внучка Анна Авченко ( р. 1978 ) - переводчик  китайский, английский языки
 Дочь Наталья Авченко ( в замужестве Трусова , р. 1939 ) - инженер
 Внучка Елена Авченко ( Трусова, р. 1962 ) - юрист-правовед, нотариус Владивостокского нотариального округа Приморского края

Ссылки 
 Биография в справочнике по истории Коммунистической партии и Советского Союза
 Фотографии на сайте OldVladivistok.ru

Председатели Приморского крайисполкома
Участники боёв на озере Хасан
Депутаты Верховного Совета РСФСР 6-го созыва
Делегаты XXIV съезда КПСС